Mark Fletcher est un nom pouvant désigner:

 (19?-), homme d'affaires américain
Mark Fletcher (1985-), homme politique britannique
 (né en 1965), joueur de football anglais

Voir aussi

Fletcher, Mark